Светозар Милетич () е етнически сърбин в Австро-Унгария, адвокат, кмет на Нови Сад.

Той е сред най-видните и най-влиятелни сръбски политици в Австро-Унгария от втората половина на XIX век. През 1866 година основава в Нови Сад политическата организация „Омладина“, а по-късно е председател на Дружината за обединение и освобождение на Сърбия със седалище в Цетине.

Родословие

Бележки 

Австро-унгарски политици
Кметове
Новосадчани
Вършачани
Либерали